Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 80001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 20 marca 1999 do 8 marca 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

80001-80100

80101-80200

80201-80300

80301-80400

80401-80500

80501-80600

80601-80700

80701-80800

80801-80900

80901-81000

Przypisy 

Lista planetoid 080001-081000